Вовчківська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Вовчківська волость — Лубенського повіту Полтавської губернії;
 Вовчківська волость — Остерського повіту Чернігівської губернії.